Беневан-л’Аббеи () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 3511 человек.

Код INSEE кантона 2305. Всего в кантон Беневан-л’Аббеи входят 10 коммун, из них главной коммуной является Беневан-л’Аббеи.

Коммуны кантона 

 Аррен — население 222 чел.
 Ожер — население 139 чел.
 Олон — население 173 чел.
 Аза-Шатене — население 132 чел.
 Беневан-л’Аббеи — население 852 чел.
 Сейру — население 121 чел.
 Шатлю-ле-Марше — население 363 чел.
 Марсак — население 719 чел.
 Мурью-Вьейвиль — население 580 чел.
 Сен-Гуссо — население 210 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз